Бренцы — название населённых пунктов.

Россия 
 Бренцы —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Гавровская волость.
 Бренцы —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Носовская волость.